niedźwiedź grizzly (niedźwiedź szary, Ursus arctos horribilis) – ssak drapieżny z rodziny niedźwiedziowatych, zaliczanej do rzędu drapieżnych (Carnivora)
 Grizzly – kanadyjski transporter opancerzony
 M4A1 Grizzly – czołg M4 Sherman w wersji A1 produkcji kanadyjskiej
 Grizzly Adams Wolfsburg – niemiecki klub hokejowy z siedzibą w Wolfsburgu
 Grizzly Bear – grupa muzyczna
 Grizzly Man – film dokumentalny Wernera Herzoga
 The Grizzly King (Władca skalnej doliny) – powieść Jamesa Olivera Curwooda